Artemis Fowl – serie di libri creata dallo scrittore irlandese Eoin Colfer
 Artemis Fowl II – personaggio principale della serie
 Artemis Fowl I – padre del protagonista
 Artemis Fowl – titolo del primo libro della serie
 Artemis Fowl – film del 2020 diretto da Kenneth Branagh e ispirato al primo libro della serie
 Artemis Fowl - La storia a fumetti – versione a fumetti del primo libro della serie